Vetle Dragsnes (Rælingen, 1994. február 6. –) norvég labdarúgó, a Lillestrøm hátvédje.

Pályafutása 
Vetle Dragsnes Rælingen községben született. Az ifjúsági pályafutását a nagy múlttal rendelkező Lillestrøm utánpótlás-nevelő akadémiáján kezdte. 

2014-ben mutatkozott be a Strømmen felnőtt csapatában. Először a 2014. április 13-ai, Ranheim elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját a 2014. május 16-ai, Alta elleni találkozón szerezte. 2016-ban az Ullensaker/Kisahoz iagzolt.

2017-ben a Mjøndalen együtteséhez csatlakozott. A 2018-as szezonban Dragsnes is hozzájárult, hogy feljussanak az Eliteserienbe. 

2021. január 15-én hároméves szerződést írt alá a Lillestrømmal. A 2021. november 27-ei, Strømsgodset ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen Dragsnes egy gólt is szerzett.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint

Sikerei, díjai 
Mjøndalen
 OBOS-ligaen
 Feljutó (1): 2018

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1994-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Strømmen IF labdarúgói
A Mjøndalen IF labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek